Парте́р ( — на земле):
 Партер (борьба) — борьба в положении лёжа, сидя или стоя на коленях.
 Партер (парк) — открытая часть сада или парка (в регулярном парке — участки правильной формы, в пейзажном — в виде лужаек) с газонами, цветниками, водоёмами, бордюрами из кустарника; часто украшается скульптурой, фонтанами.
 Партер (театр) — плоскость пола зрительного зала с местами для зрителей, обычно ниже уровня сцены.